Polk megye (Arkansas)
 Polk megye (Észak-Karolina)
 Polk megye (Florida) 
 Polk megye (Georgia) 
 Polk megye (Iowa)
 Polk megye (Minnesota) 
 Polk megye (Missouri)
 Polk megye (Nebraska)
 Polk megye (Oregon)
 Polk megye (Tennessee) 
 Polk megye (Texas)
 Polk megye (Wisconsin)